Николай Петрович Варягов (1924—1995) — советский военный деятель, артиллерист, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился в семье крестьянина. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Рано остался без родителей. Жил и учился в Духовщинском и Краснинском детских домах. Окончил неполную среднюю школу.

Участие в Великой Отечественной войне и подвиг 
В 1941 году ушёл добровольцем в Красную Армию.

В 1942 году окончил ускоренный курс Смоленского артиллерийского училища (город Ирбит Свердловской области).

С февраля 1942 года сражается на фронтах.

29-30 апреля 1945 года артиллерийская батарея под командованием старшего лейтенанта Варягова занимала позиции в районе населённого пункта Куммерсдорф. В бою с прорывавшими на запад гитлеровскими частями артиллеристы уничтожили 4 зенитные установки, 2 танка, штурмовое орудие, 4 бронетранспортёра, более 270 солдат и офицеров. Командир батареи с группой бойцов отбил атаку на штаб полка, попавший в окружение.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Николаю Петровичу Варягову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны 

После войны продолжал службу в армии.

В 1946 году окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу

в 1954 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе

В 1967 году — Высшие академические курсы.

С апреля 1961 года служил в Ракетных войсках стратегического назначения на должностях командира ракетного полка, начальника штаба ракетной дивизии, заместителя начальника отдела боевой подготовки ракетного корпуса.

С ноября 1972 года — в системе Гражданской обороны. Окончил службу в должности начальника Штаба гражданской обороны Московской области.

С декабря 1987 года генерал-майор Варягов в запасе.

Умер 9 августа 1995 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в г. Москва.

Награды 
 Герой Советского Союза (медаль № 8612)
 Орден Ленина
 Два ордена Отечественной войны I степени
 ордена Отечественной войны II степени
 Два ордена Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 медали

Литература 
 
 . — С.73.

Ссылки 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Похороненные на Троекуровском кладбище